Reunion Internacional Ciudad de Barcelona 2010 – mityng lekkoatletyczny zorganizowany 9 lipca w Barcelonie na Estadi Olímpic Lluís Companys. Impreza zaliczana była do cyklu European Athletics Outdoor Premium Meetings i była sprawdzianem dla obiektu, który w ostatnim tygodniu lipca ugości lekkoatletyczne mistrzostwa Europy.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 

2010 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Hiszpanii
Sport w Barcelonie
2010 w Hiszpanii